Il nome comune di squalo toro viene utilizzato in italiano per due specie di squali:
 Carcharias taurus
 Carcharhinus leucas, che però si dovrebbe più correttamente chiamare squalo leuca o squalo dello Zambesi